As Tears Go By peut faire référence à :

 As Tears Go By, une chanson des années 1960 écrite par Mick Jagger, Keith Richards et Andrew Loog Oldham, chantée d'abord par Marianne Faithfull puis par les Rolling Stones ;
 As Tears Go By, un film hong-kongais de 1988 réalisé par Wong Kar-wai ;